

Persone
Arturo Pinna Pintor (1867-1951) – medico italiano
Elisabetta Pintor (1953) – giornalista e traduttrice italiana
Fortunato Pintor (1877-1960) – bibliografo e bibliotecario italiano
Giaime Pintor (1919-1943) – giornalista e scrittore antifascista italiano
Giaime Pintor (1950-1997) – giornalista e critico musicale italiano
Giovanni Siotto Pintor (1805-1882) – politico, avvocato e magistrato italiano
Lenny Pintor (2000) – calciatore francese
Luigi Pintor (1882-1925) – giurista e politico italiano
Luigi Pintor (1925-2003) – giornalista, scrittore e politico italiano
Pietro Pintòr (1880-1940) – generale italiano
Sergio Pintor (1937-2020) – vescovo italiano

Altro
El Pintor – album discografico Interpol del 2014
Liceo ginnasio statale Siotto Pintor – istituto scolastico di Cagliari